Поссидий Каламский (, IV век, Нумидия — около 437 г., Италия) — святой Римско-Католической церкви, епископ епархии Каламы.

Биография 
Около 397 года Поссидий был рукоположён в сан епископа Каламы. Следуя примеру Августина, Поссидий основал возле Каламы монастырь. В течение 40 лет он был другом Августина. Принимал участие в карфагенских соборах 403, 407, 410, 411 и 419 годов. Противостоял донатистам и последователям пелагианства. В 408 году Поссидий чуть было не лишился жизни во время нападения местных язычников. В 409 году Поссидий вместе с другими четырьмя епископами отправился к императору Гонорию в Рим, чтобы просить у него защиты от данатистов и ужесточения либерального законов для еретиков. В 410 году он познакомился в Риме со святым Павлином Ноланским. Вернувшись в Каламу, он вступил в переписку со святым Августином. В 416 году он принимал участие в соборе в Миле, который обратился с письмом к Римскому папе Иннокентию I осудить пелагианство.

В 428 году, во время нашествия вандалов в Северную Африку, Посидий бежал в Гиппон к святому Августину, где присутствовал в 430 году при его смерти. Около 435 года он вернулся в Каламу, где выступал против поддерживаемого королём вандалов Гейзерихом арианства.

В 437 году Посидий был изгнан из Каламы и перебрался в Италию, где в этом же году умер.

Сочинения 
Поссидий написал одну из первых биографий святого Августина под названием «Indiculus Librorum. Tractatorum Et Epistolarum Sancti Augustini».

Прославление 
19 августа 1672 года Поссидий был беатицирован Римским папой Климентом X.

День памяти в Католической церкви — 16 мая.

Источник 
 Herbermann Charles, Catholic Encyclopedia, «Possidius», Robert Appleton Company, 1913
 Weiskotten, Herbert T. (2008). The Life of Saint Augustine: A Translation of the Sancti Augustini Vita by Possidius, Bishop of Calama. Evolution Publishing, Merchantville NJ, U.S.A.. ISBN 1-889758-90-6 ISBN 978-1-889758-90-9

Ссылки 
 Индекс святых
  Possidus Calamensis Episcopus, Indiculus Librorum. Tractatorum Et Epistolarum Sancti Augustini 

Католические святые
Христианские святые V века
Святые Нумидии